

Маріанна — місто, штат Арканзас
 Маріанна — місто, штат Флорида
 Маріанна — місто, штат Пенсільванія